La stagione 1994 dell'International Formula 3000 fu disputata su 8 gare. Vi presero parte 15 differenti team, 33 differenti piloti, 2 differenti telaisti e due differenti motoristi.

Piloti e team

Risultati e classifiche

Risultati

Classifica Piloti

Risultati completi

R16=ritirato ma classificato R=ritirato NS=non parte NQ=non qualificato (21)=posizione in griglia 9P=posizione in griglia ma parte dalla pit lane

 10
International